Le patronyme Scourneau, Scourneaux, Scournaux, Scourgneaux, Scorneau, Scorneaux, Scournos renvoie à une origine : le toponyme Scourneau à Tubize. 

Sandrine Scourneau (1977-), animatrice de télévision belge.
Vincent Scourneau (1967-), homme politique belge wallon.

Voir aussi 
Scornet
Scorniciel